A Satu Mare kifejezés az alábbi szócikkekre utalhat:

 Máréfalva község és falu Romániában, Hargita megyében
 Satu Mare község és községközpont Romániában, Suceava megyében
 Judeţul Satu Mare megye Romániában; magyar neve Szatmár megye
 Szatmárnémeti municípium és megyeszékhely Romániában, Szatmár megyében
 Temesnagyfalu falu Romániában, Arad megyében